Сегунда 1940/1941 () — 10-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 24 команды.

Первая фаза

Группа I

Клубы-участники

Турнирная таблица

Группа II

Клубы-участники

Турнирная таблица

Финальная фаза

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1940/41 на lafutbolteca.com  

1940/1941
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1940 году
Спорт в Испании в 1941 году